Walters kan som auktorsförkortning betyda:

 Vladimir Walters
 Gretchen Walters
 Stuart Max Walters

Robotskapade auktorsförkortningar